Альтен — фамилия:
 Альтен, Алекс (более известен как Alif Tree; род. 1969) — французский музыкант и диджей.
 Альтен, Виктор (1755—1820) — ганноверский и британский генерал.
 Альтен, Карл фон (1764—1840) — ганноверский и британский генерал.
 Альтен, Матиас (1871—1938) — американский художник-импрессионист.
 Альтен, Рённёуг (1910—2001) — норвежская актриса и режиссёр.
 Альтен, Фердинанд фон (1885—1933) — немецкий актёр театра и кино.

См. также 
 Альтенбург
 Альтендорф (значения)